Мезозавры  — отряд вымерших рептилий клады парарептилий, живших во времена нижнепермской эпохи (артинский век).

Были распространены на территории южной части Африки и Южной Америки. Мелкие водные рептилии, сумевшие вернуться к водной жизни от своих полностью сухопутных предков. Считается, что это первые рептилии, перешедшие к жизни в водной среде обитания.

Ныне прежняя классификация пересмотрена и не сохранилась. Ранее этих хищных ящеров считали предками ихтиозавров. Однако после долгих исследований профессором Ф. Гюне это предположение было отвергнуто. Единого мнения, к какой группе относится данный таксон, нет, высказываются предположения о принадлежности к группе Anapsida (например, Carroll в 1988 году) и Proganosauromorpha (высказанное на основе исследований, проведённых H.-V. Karl и коллегами в 2007 году).

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на май 2020 года в единственное семейство отряда, Mesosauridae (мезозавриды), включают 3 вымерших рода:
 Род 
 
 Род  
 
 Род 
  [syn. ]
К семейству относят ещё 2 биномена, имеющих статус nomen dubium: , .

Примечания 

Парарептилии
Пресмыкающиеся пермского периода
†